Malzella är ett släkte av kräftdjur. Malzella ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Malzella